M24, M-24 oder M 24 steht für:

 Messier 24, eine Sternverdichtung der Milchstraße im Schützen
 Grigorowitsch M-24, ein sowjetisches Flugboot von 1923
 M24 Chaffee, ein US-amerikanischer Kampfpanzer von 1944
 M24 (Gewehr), ein Scharfschützengewehr des Herstellers Remington Arms
 Multicar 24, ein Lastwagen aus der DDR
 M-24 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan

M24